Роджер Гуэнвёр Смит (; род. 27 июля 1955, Беркли, Калифорния, США) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен по второстепенным ролям в фильмах «Пункт назначения» (2000), «Наёмники» (2006) и «Гангстер» (2007).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 27 июля
Родившиеся в 1959 году
Родившиеся в Беркли
Актёры по алфавиту
Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Выпускники Оксидентал-колледжа